Чемпіонат Гібралтару з футболу 2020—2021 — 122-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Гібралтару. Титул здобув Лінкольн Ред Імпс.

Підсумкова таблиця (перший етап)

Результати

Чемпіонський раунд 

Результати

Лідери чемпіонату

Втішний раунд 

Результати

Посилання 
 Офіційний сайт Футбольної асоціації Гібралтару 
 Чемпіонат Гібралтару на soccerway 

2021
Гібралтар
Гібралтар